

Топоніми 
 Переґо (Ломбардія, Італія)

Люди 
 Didi Perego (1937–1993) - італійська акторка
 Gaetano Perego (?–1783) - італійський художник
 Giuseppe Perego (1915–1996) - автор італійських коміксів (фуметті)
 Leone da Perego (?–1257) - італійський католицький архієпископ
 Mario Perego (1944) - італійський футболіст
 Paola Perego (1966) - італійська телеведуча
 Riccardo Perego (1981) - італійський баскетболіст